Braden Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Braden Mountain (Arkansas)
 Braden Mountain (North Carolina)
 Braden Mountain (Tennessee)